Кошице могу бити:

 Кошице, град у Словачкој Републици
 Кошице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Кошице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република